Brandon Kozun (né le  à Los Angeles dans l'État de Californie aux États-Unis) est un joueur professionnel canadien et américain de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier droit.

Biographie 
Évoluant pour les Hitmen de Calgary dans la LHOu, il est choisi par les Kings de Los Angeles au  rang lors du sixième tour du repêchage d'entrée dans la LNH 2009. Professionnel dans la LAH depuis la saison 2010-2011, les Kings l'échangent aux Maple Leafs de Toronto contre Andrew Crescenzi en . Il fait ses débuts dans la LNH avec les Maple Leafs lors de la saison 2014-2015.

Durant l'été 2015, il quitte l'Amérique du Nord après avoir accepté un contrat avec le Jokerit Helsinki dans la KHL. La saison suivante, il s'aligne avec le Lokomotiv Iaroslavl.

En , il est sélectionné par l'équipe du Canada pour les Jeux olympiques d'hiver se tenant à Pyeongchang (Corée du Sud).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2006-2007 ||Royals de Calgary ||AJHL ||39 ||20 ||22 ||42 ||38 ||4 ||2 ||1 ||3 ||2
|-
| 2006-2007 ||Hitmen de Calgary ||LHOu ||11 ||1 ||1 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2007-2008 ||Hitmen de Calgary ||LHOu ||69 ||19 ||34 ||53 ||46 ||16 ||4 ||14 ||18 ||6
|-
| 2008-2009 ||Hitmen de Calgary ||LHOu ||72 ||40 ||68 ||108 ||58 ||18 ||7 ||12 ||19 ||8
|-
| 2009-2010 ||Hitmen de Calgary ||LHOu ||65 ||32 ||75 ||107 ||50 ||23 ||8 ||22 ||30 ||12
|-
| 2010-2011 ||Monarchs de Manchester ||LAH ||73 ||23 ||25 ||48 ||48 ||7 ||1 ||3 ||4 ||2
|-
| 2011-2012 ||Monarchs de Manchester ||LAH ||74 ||20 ||26 ||46 ||58 ||3 ||1 ||1 ||2 ||2
|-
| 2012-2013 ||Monarchs de Manchester ||LAH ||74 ||26 ||30 ||56 ||52 ||4 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
| 2013-2014 ||Monarchs de Manchester ||LAH ||43 ||10 ||19 ||29 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 ||Marlies de Toronto ||LAH ||32 ||7 ||10 ||17 ||32 ||14 ||4 ||2 ||6 ||8
|-
| 2014-2015 ||Maple Leafs de Toronto ||LNH ||20 ||2 ||2 ||4 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 ||Marlies de Toronto ||LAH ||23 ||5 ||6 ||11 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 ||Jokerit Helsinki ||KHL ||58 ||15 ||34 ||49 ||67 ||6 ||3 ||3 ||6 ||4
|-
|2016-2017 ||Lokomotiv Iaroslavl ||KHL ||59 ||23 ||33 ||56 ||55 ||14 ||2 ||12 ||14 ||4
|-
| 2017-2018 ||Lokomotiv Iaroslavl ||KHL ||53 || 13 || 20 || 33 || 42 ||6 ||1 ||1 ||2 ||2 
|-
| 2018-2019 ||Lokomotiv Iaroslavl ||KHL ||59 || 19 || 22 || 41 || 32|| 9|| 1|| 5|| 6|| 37 
|-
| 2019-2020 || Metallourg Magnitogorsk || KHL ||47 || 9 || 13 || 22 || 36 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2020-2021|| HK Dinamo Minsk || KHL || 37|| 17|| 15|| 32|| 36|| 4|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2021-2022 || Ambrì-Piotta || NL || 24|| 3|| 6|| 9|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || Lokomotiv Iaroslavl || KHL || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2022-2023 || HK Dinamo Minsk || KHL || || || || || ||

| 20 || 2 || 2 || 4 || 6 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

|-
| 2010 || align=left| Canada U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 6 || 3 || 4 || 7 || 0 || align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2018 || align=left| || align=left|Jeux olympiques || 5 || 0 || 2 || 2 || 2 || align=left| Médaille de bronze

Trophées et honneurs personnels

Références 

Naissance en mars 1990
Naissance à Los Angeles
Joueur international canadien de hockey sur glace
Joueur américain de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur des Hitmen de Calgary
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillé de bronze olympique canadien
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du HK Dinamo Minsk
Joueur du HC Ambrì-Piotta